De DFB-Pokal 1970/71 was de 27e editie van de strijd om Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 12 december 1970 en de finale werd gespeeld op 19 juni 1971. Er deden 32 teams mee aan dit toernooi. In totaal werden 36 wedstrijden gespeeld. Bayern Munchen won de finale tegen FC Köln met 2-1 na verlenging. In de finale waren 71.000 toeschouwers, de wedstrijd werd gefloten door Ferdinand Biwersi. De wedstrijd werd gespeeld in het Neckarstadion bij Stuttgart.

Eerste ronde

Terugwedstrijden 

Schalke 04 wint 3 – 1 op een penalty serie.

8ste finale

Terugwedstrijd

Kwart finale

Halve finale

Finale 

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1970/71